Футбольная лига Англии в сезоне 1954/55 — 57-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Челси». По окончании сезона лондонский клуб был приглашён в первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов, однако под давлением руководства Футбольной лиги и Футбольной ассоциации председатель «Челси» отклонил предложение УЕФА об участии в этом турнире.

Второй дивизион выиграл «Бирмингем Сити», Третий северный дивизион — «Барнсли», Третий южный дивизион — «Бристоль Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1954/55 на RSSSF.com 

1954
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1954 году
Спорт в Великобритании в 1955 году